Sagittarius може бити:

 Секретар род птица () 
 Стрелац сазвежђе ()